La classe Jaguar fait référence à deux classes de navires :
 la , une classe de composée de six contre-torpilleurs lancés en 1923 par la marine française ;
 la , une classe de 41 patrouilleurs lancés en 1957 par la Deutsche Marine.